Koster (functie), een functie in een kerk(gemeenschap)
 Koster (Zuid-Afrika), een zogenaamde hoofdplaats (main place) en zetel van de gemeente Kgetlengrivier in Zuid-Afrika
 Koster (Denemarken), plaats op het Deense eiland Møn
 de Koster-eilanden, voor de westelijke kust van Zweden
 Koster (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 het Duitse Kosterbier

Personen met de achternaam Koster 
 Adrie Koster (1954), een Nederlands voetbaltrainer en voormalig profvoetballer
 Anna Koster (1944), een Amsterdamse dichteres en beeldend kunstenares
 Toon Koster (1913-1989), kunstschilder
 Bruno Koster (1958), een Zwitsers politicus
 Daphne Koster (1981), een Nederlands voetbalster
 Ewald Koster (1985), een Nederlands voetballer
 Hans de Koster (1914-1992), een Nederlands politicus
 Harry Koster (1965), een Nederlands honkballer
 Hendricus Petrus Koster (1883-1963), een Nederlands militair en drager van de Militaire Willems-Orde
 Henry Koster (1905-1988), een Duits filmregisseur en scenarioschrijver
 Herman Koster (1968), een Nederlands humoristisch goochelaar
 Jan Koster (1875-1935), ingenieur en Eerste Kamerlid
 Jans Koster (1938), een voormalige Nederlandse zwemster
 Jeroen Koster (1972), een Nederlands sportjournalist
 Johannes Cornelis Koster (1882-1963), commandant van het koloniaal Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
 Johannes Koster (1784-1867), burgemeester van Blokker en Westwoud
 Kees Koster (1943-2013), een Nederlands computerwetenschapper en hoogleraar
 Koos Koster (1937-1982), een Nederlands journalist
 Koosje Koster, studente en prominente lid van de beweging van Provo in de jaren 60
 Mark Koster, een Nederlands journalist
 Martin Koster (1950), een Drents schrijver en dichter
 Paul Koster, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten
 Ramon Koster (1983), een Nederlands schaker
 Remko Koster (1972), een Nederlands hockeyer
 Roel Koster, een Nederlands wethouder in Twente
 Rolf Koster (1968), een Nederlands (stem)acteur en zanger
 Sarah De Koster (1981), een Vlaamse zangeres
 Susanne Koster (1957), een Nederlands schrijfster van jeugdliteratuur
 Willem Koster (1911-1975), een Nederlands econoom en thesaurier-generaal
 Willem Otto Adriaan Koster (1884-1947), een Nederlands liberaal en nationaalsocialistisch politicus

Zie ook 
 Coster (doorverwijspagina)